Kleinbrahm ist der Familienname folgender Personen:

 Johann-Wilhelm Kleinbrahm (1829–1890), deutscher Maschinenbauer und Firmengründer
 Petra Kleinbrahm (* 1959), deutsche Leichtathletin